Sosa steht für:
 Sosa (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sosa Rodríguez, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sosa-Nummer, Nummer einer Person in einer Ahnenliste oder Ahnentafel, siehe Kekule-Nummer

Sosa ist der Name folgender

Orte:
 Sosa (Eibenstock) im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Sōsa, Japan, Stadt in der Präfektur Chiba
 Sosa (Vagos), Portugal (Gemeinde im Distrikt Aveiro)

geografischer Objekte:
 Talsperre Sosa im Erzgebirge
 Sosa Bluff, Felsenkliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika